

Letteratura 
 Phantasmagoria – poema di Lewis Carroll pubblicato per la prima volta in una raccolta omonima nel 1869

Cinema 
 Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll – film di Marilyn Manson (2008)
Phantasmagoria, film di Mickaël Abbate; Domiziano Cristopharo e Tiziano Martella (2014).

Musica 
 Phantasmagoria – album dei Curved Air del 1972
 Phantasmagoria – album dei The Damned del 1985
 Phantasmagoria – album del compositore Nobuo Uematsu del 1994
 Phantasmagoria – band Visual Kei giapponese
 Phantasmagoria – album della band Symphonic black metal norvegese Limbonic Art

Altro 
 Phantasmagoria – avventura grafica della Sierra On-Line
 Phantasmagoria – anime diretto da Shigeru Tamura